Серге́й Влади́мирович Волков (род. 7 января 1955, Москва, СССР) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор (ПСТГУ). Основное направление профессиональной деятельности — исследование элитных социальных слоёв обществ различного типа, с применением, в числе прочих, количественныx методов — анализа больших массивов личных данных, почерпнутых из архивов; занимался также историей Белого движения. Автор более 300 научных работ (включая монографии, научные статьи, статьи в энциклопедиях, предисловия и комментарии) из них около 180 — по истории Востока, около 140 — по русскому офицерству, служилым слоям Российской Империи и истории Белого движения. Известен также как публицист либерально-консервативного направления (с конца 1980-х годов; около 600 единиц публицистики, включая газетные заметки). Ректор Университета Дмитрия Пожарского.

Биография 
Родился 7 января 1955 года в Москве в семье издательских работников (отец был художником, мать — редактором).

Окончил Институт Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова (1980) и аспирантуру ИВАН, досрочно защитив кандидатскую диссертацию, а в 1989 году защитил диссертацию на степень доктора исторических наук. Работал младшим, затем старшим научным сотрудником Института востоковедения АН СССР.

С 1990 года работал в общественных организациях: был председателем Центра пропаганды классического культурного наследия при Советском фонде культуры, директором Литературно-философского общества им. Ф. М. Достоевского, редактором журнала «Российский обзор». В 1993—1994 годах — профессор и проректор по учебной работе Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

С 1996 года работал ведущим научным сотрудником в МГУ имени М. В. Ломоносова, главным научным сотрудником Института русской истории РГГУ, с 2002 года — профессором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Параллельно работал заведующим сектором НИО книговедения в РГБ, преподавал также в Институте практического востоковедения, Военном университете и Сретенской семинарии.

26 апреля 2020 года избран ректором Университета Дмитрия Пожарского.

Жена Елена Алексеевна (род. 1956). Сын Михаил (род. 1984), дочь Екатерина (род. 1994).

Научная деятельность и основные интересы в ней 
Основной областью исследований Сергея Владимировича стало сравнительное изучение элитных и служилых слоёв обществ различного типа (прежде всего методами статистической обработки больших массивов персональных архивных данных). Такие материалы позволяют производить анализ полной или почти полной генеральной совокупности данных, в отличие от выборочных методов, обычно используемых в статистике и чреватых существенными искажениями. Но до 1990-х годов Волков мог публиковать на эту тему только работы на «восточном» материале. Работы на отечественном материале, писавшиеся в те же годы, вышли значительно позже, преимущественно, в конце 1990-х годов. Особенно большое внимание Сергей Владимирович уделял российскому служилому сословию, более 30 лет занимаясь составлением полного реестра лиц (с основными данными о жизни и службе), служивших в офицерских и классных чинах в императорской России (на конец 2008 года эта база данных включала около 900 тыс. чел.). Связанной с этим, но самостоятельной задачей стало для него установление судьбы по возможности каждого представителя русского служилого слоя после 1917 года.

С начала 1990-х, располагая, благодаря связям с русской эмиграцией, почти полным собранием её военной периодики и литературы по истории Гражданской войны, занимался также историей Белого движения. Одним из результатов этой работы стало составление (в основном по архивным данным) базы данных участников Белого движения и эмиграции (на конец 2008 года — свыше 250 тыс. справок, а в общей сложности, с членами семей, не менее 500 тыс. человек) и публикация на её основе ряда книг: об офицерах гвардии, кавалерии, флота и морского ведомства, о первых добровольцах на Юге России. В результате он выступил как составитель, научный редактор, автор предисловия и комментариев к книгам серии «Белое движение» — за пять лет в ней были опубликованы 26 томов воспоминаний участников Белого движения, подобранных по тематическому принципу. Это самое капитальное издание такого рода, в котором собраны большое количество воспоминаний, в том числе публиковавшихся в малотиражных эмигрантских изданиях и практически неизвестных в России.

Публицистическая и общественная деятельность 
С конца 1980-х годов Волков занимался также публицистикой, литературной критикой и политической аналитикой, опубликовав в этих жанрах свыше 600 работ, в числе первых — книгу «На углях великого пожара» (1990). Вышедшая значительным по тем временам (50 000 экземпляров) тиражом, книга, выглядевшая в то время (1989—1990 гг.) «откровением», — поскольку в таком тоне никто тогда не писал, — широко разошлась и принесла автору известность, привлёкшую к нему внимание разнообразных патриотических организаций.

В 1990-х годах Сергей Владимирович печатался преимущественно в эмигрантской периодике. В России его публикации в это время (в большинстве случаев под псевдонимами) появлялись в различных сборниках, журналах «Москва», «Новый мир», «Слово», «Вопросы литературы», «Московский вестник», «Ориентир», «Известия культуры России», альманахе «Дворянское Собрание», а также в газетах «Российские вести», «Сегодня», «Российская газета». С 1993 по 2008 г. — главный редактор газеты Российского дворянского собрания «Дворянский вестник». В 2003—2005 годах печатался в журнале «Гражданинъ» и газете «Россія».

С августа 1992 года по конец 1993 был сопредседателем Русского общенационального союза. Был членом совета Российского общенародного союза, членом президиума Российского народного собрания и др. С этими организациями он порывал после их сближения с коммунистами.

В декабре 2006 года стал одним из учредителей фонда «Возвращение», выступающего за возвращение исторических традиций, нравственных ценностей и названий, существовавших в России до 1917 года и отвергнутых за годы советской власти.

В марте 2010 года был уволен из библиотеки-фонда «Русское Зарубежье» имени Солженицына.

В 2000-е годы Волков начал регулярно выступать в эфире КМ ТВ, в передачах, призванных разоблачить исторические мифы. Русско-японская, Первая мировая, Крымская войны были темами специальных телеэфиров, которые получили резонанс, связанный с тем, что Волков выступил с концепциями, резко отличающимися от привычных советских взглядов.

Награды и премии 
 премия Ленинского комсомола (1989) — за цикл работ «Ранняя история буддизма в Корее» и «Чиновничество и аристократия в ранней истории Кореи»

Критика 
Российский историк Р. М. Абинякин утверждал, что в книге С. В. Волкова «Трагедия русского офицерства» автор «свёл вопрос о судьбе бывших офицеров исключительно к репрессиям против них», при этом ряд своих «априорных и идейно ангажированных утверждений» не подкрепил должной ссылочной базой, что привело к упрощению описания происходивших процессов и даже искажению многих фактов.

Ряд историков упрекают Волкова в тенденциозности и многочисленных фактических ошибках.

Библиография

Основные публикации по востоковедению 
В этом списке представлены основные работы. Более полный список публикаций доступен на сайте автора.

Отдельные издания

Прочие работы 
 О возникновении и развитии постоянной армии в Корее // Вопросы истории стран Азии и Африки. Вып. 1. М., 1979, С. 72—96.
 Корейская армия во второй половине XIX века // Вопросы истории стран Азии и Африки. Вып. 2. М., 1980, С. 39—67.
 Буддийская сангха в Южной Корее // Религии мира: история и современность 1985. М., 1986, С. 89—98.
 О применении количественных методов в изучении древней и средневековой истории стран Востока // Количественные методы в изучении истории стран Востока. М., 1986, С. 3—11.
 Государственная служба и чиновничество в раннесредневековой Корее // Государство в докапиталистических обществах Азии. М., 1987, С. 121—144.
 Русские военные инструкторы в Корее в 1896—1898 гг. // Проблемы военной истории народов Востока. Л., 1990, С. 153—160.
 Некоторые проблемы сословного деления традиционных обществ Восточной и Юго-Восточной Азии // Узловые проблемы истории докапиталистических обществ Востока. М., 1991, С. 75—86.
 Социальный статус служилых слоёв в дальневосточных деспотиях // Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М., 1993, С. 177—191.
 
 
 Правящий слой традиционной Кореи // Корея. Сборник статей. К 80-летию со дня рождения профессора Михаила Николаевича Пака. М., 1998, С. 96—103.
 
 в кн. Ким Бусик. Самгук саги. Том 3, , 2003. // Должности и чины. (Перевод и комментарии) кн. 38—40 , стр. 93—119, 208—209, 267—274, 420—43.
 К вопросу о русской эмиграции в Корее в начале 20-х годов // Российское корееведение. Альманах. Вып.2. М., 2001, C. 149—156.
 Русские офицеры-исследователи Кореи // Вестник центра корейского языка и культуры. Вып. 5. СПб., 2003.
 О некоторых особенностях социальной структуры традиционной Кореи // Российское корееведение. Альманах. Вып.3. М., 2003.
 Russian materials on the pre-modern (before 1945) history of Korea: military and political aspects // International Conference on Korean Historical Materials and the History of Koreans in Europe. Bonn, 2004, p. 327—350.
 State and Buddhism in the East Asian Countries in the Early Middle Ages // Korean Buddhism in East Asian Perspectives. Seoul, 2007, p. 47—58. (0,5 п.л.)
 Деятельность иностранных военных инструкторов и реформы корейской армии в конце XIX — начале XX вв. // Российское корееведение. Альманах. Вып. 5, М., 2007, C. 31—57.
 Клановый состав высшего корейского чиновничества периода Чосон // Корея: история и современность. М. — Сеул, 2008, с. 72—77

Основные работы по истории и социологии российских элитных слоёв и Белому Движению 
В этом списке представлены основные работы. Более полный список публикаций доступен на сайте автора.

Отдельные издания 
 На углях великого пожара. М., Молодая гвардия, 1990, 236 с.
 Русский офицерский корпус. М., Воениздат, 1993, 368 с. (2-е издание: М., «Центрполиграф», 2003, 414 с.)
 Трагедия русского офицерства. М., 1999, 382 с. (2-е издание: М., «Центрполиграф», 2001, 508 с.; 3-е издание: М., «Центрполиграф», 2002, 509 с.)
 Интеллектуальный слой в советском обществе. М., 1999, 250 с.
 Белое движение в России: организационная структура. М., 2000, 368 с.
 Офицеры российской гвардии. Опыт мартиролога. М., «Русский Путь», 2002, 568 с.
 Офицеры армейской кавалерии. Опыт мартиролога. М., «Русский Путь», 2004. 632 с.
 Офицеры флота и морского ведомства. Опыт мартиролога. М., «Русский Путь», 2004, 560 с.
 Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. СПб., «Нева» — М., «ОЛМА-Пресс», 2003, 672 с.
 Русская военная эмиграция: издательская деятельность. М., «Пашков Дом», 2008, 552 с.
 Чины Русского Корпуса. Биографический справочник в фотографиях. М., Рейтар, «Форма-Т», 2009, с. 528 с. В соавт. с П. Н. Стреляновым.
 Генералитет Российской империи. М., «Центрполиграф». 2009. Т. 1. 757 с. , Т. 2. 831 с.
 
 
 
 Генералы и штаб-офицеры русской армии: Опыт мартиролога. — М.: ФИВ, 2012. — 1464 с.
 Офицеры казачьих войск: Опыт мартиролога. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013. — 960 с.

Прочие работы 
 Офицерство и российская культура // Известия культуры России, 1991. Июль, с. 21-26.
 «Ваш долг есть: сохранять законы…» // Известия культуры России, 1991. Август, с. 22-24.
 «Морским судам быть…» // Известия культуры России. 1992. Декабрь, с. 26-29.
 Смысл и значение Белой борьбы // Октябрь 1920-го. Последние бои Русской армии генерала Врангеля за Крым. М., «Рейтар», 1995, с. 3-5.
 О судьбе интеллектуального слоя в России и перспективах его восстановления // Интеллигенция в условиях общественной нестабильности. М., 1996, с. 54-70.
 Русское освободительное движение на весах истории // Материалы по истории Русского освободительного движения 1941—1945 гг. Выпуск 1. М., 1997, с 9-16.
 Вторая мировая война и русская эмиграция // Материалы по истории Русского Освободительного Движения. Вып. 2., М., 1998, с. 11-25.
 Белое движение и Императорский Дом // Русский исторический журнал. М., 1999. Зима 1998, т.1, № 2, с. 72-84.
 «Цивилизованный патриотизм» и современное политическое мышление // «Полития», 1999. Осень, № 3, с. 64-80.
 Российское офицерство как служилое сословие // Офицерский корпус русской армии. Опыт самопознания. М., 2000 (Российский военный сборник. Вып. 17), с. 489—511.
 Российское служилое сословие и его конец // Русский исторический журнал М., 2000. (Осень 1998) т. 1, № 4, с. 25-41.
 Исторический опыт Российской империи // Русский исторический журнал. М., 2001 (Весна 1999) т. 2, № 2, с. 405—433.
 «Восточные части» российской армии // «Восточная коллекция» 2001, № 3 (6) с. 119—121; № 4 (7), с. 127—131.
 К вопросу о «единстве нашей истории» // Научно-практическая конференция «Проблемы декоммунизации России» ноябрь 2001 г. Тезисы докладов. М., 2001, с. 14-16.
 Русское офицерство как историко-культурный феномен // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2002. Предмет, задачи, перспективы развития. М., «Росспэн», 2002, с. 165—181.
 Казачьи войска: революция и Гражданская война // Казачество России. Справочная книга. М., 2003, с. 33-49.
 Выступление на «круглом столе» «Опорные точки русского национального оптимизма» 19 мая 2003 г. // Споры эпохи Путина, М. 2004. Изд.дом «Литературная газета», с. 437—443
 О перспективах создания справочника-указателя по служилому слою императорской России // Румянцевские чтения. Материалы международной конференции. М., 2005, с. 36-39.
 О преемственности российской государственности // Духовные основы российской государственности. М., 2005, с. 190—195.
 Советский истеблишмент // Русский исторический журнал. 2001 № 1-4, с. 237—358.
 Базы данных по персональному составу российского служилого сословия // Вестник архивиста, 2006, № 2-3, с. 319—324.
 Русская военная эмиграция в Италии // Русские в Италии: культурное наследие эмиграции. М., «Русский путь» 2006, с. 139—153.
 Издания военно-учебных заведений как источник по персональному составу русского офицерского корпуса // Румянцевские чтения. Материалы международной конференции. М., 2007, с. 63-68.
 Архивные источники по истории русской военной эмиграции // Русский Исход как результат национальной катастрофы. К 90-летию окончания Гражданской войны на европейской территории России. М., 2010, с. 242—251.

Книги мемуарной серии «Белое движение» 
Сергей Владимирович — составитель, научный редактор, автор предисловий и комментариев 26 томов подсерии «Белое движение» серии «Россия забытая и неизвестная» (Москва: «Центрполиграф», 2001—2005) общим объёмом более 1100 печатных листов:
 Зарождение Добровольческой армии. 2001, 638 с.
 Первые бои Добровольческой армии. 2001, 543 с.
 Первый Кубанский («Ледяной») поход. 2001, 944 с.
 Сопротивление большевизму. 1917—1918 гг. 2001, 606 с.
 1918-й год на Украине. 2001, 414 с.
 Второй Кубанский поход и освобождение Северного Кавказа. 2002, 639 с.
 Возрождённые полки Русской армии в Белой борьбе на Юге России. 2002, 574 с.
 Офицеры российской гвардии в Белой борьбе. 2002, 815 с.
 Флот в Белой борьбе. 2002, 607 с.
 Белая борьба на Северо-Западе России. 2003, 687 с.
 Кадеты и юнкера в Белой борьбе. 2003, 927 с.
 Русская Армия на чужбине. Галлиполийская эпопея. 2003, 463 с.
 Русская армия в изгнании. 2003, 512 с.
 Русская Армия генерала Врангеля. Бои на Кубани и в Северной Таврии. 2003, 943 с.
 Вооружённые силы на Юге России. Январь — июнь 1919 г. 2003, 671 с.
 1918-й год на Востоке России. 2003, 463 с.
 Исход Русской Армии генерала Врангеля из Крыма. 2003, 703 с.
 Поход на Москву. 2004, 735 с.
 Восточный фронт адмирала Колчака. 2004, 690 с.
 От Орла до Новороссийска. 2004, 622 с.
 Последние бои Вооружённых сил Юга России. 2004, 446 с.
 Великий Сибирский Ледяной поход. 2004, 718 с.
 Донская армия в борьбе с большевиками. 2004, 655 с.
 Последние бои на Дальнем Востоке. 2005, 815 с.
 Белая эмиграция в Китае и Монголии. 2005, 431 с.
 Русская эмиграция в борьбе с большевизмом. 2005, 479 с.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт С. В. Волкова
 Страница на сайте ПСТГУ
 Страница на сайте Российской ассоциации университетского корееведения
 Публикации на сайте «Корё Сарам»

Историки СССР
Востоковеды СССР
Историки России
Востоковеды России
Корееведы России
Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Сотрудники Института востоковедения РАН
Преподаватели ПСТГУ
Преподаватели Российской академии живописи, ваяния и зодчества
Сотрудники Российской государственной библиотеки
Преподаватели Института стран Азии и Африки
Монархисты России
Исследователи Гражданской войны в России
Блогеры России